Синя́винская — сокращённое название объектов в различных населённых пунктах Российской Федерации — России:

Москва 
 Синявинская — сокращённое название улицы в Москве.
 «Синявинская» — название жилого комплекса (микрорайона) на Синявинской улице в Москве.

Санкт-Петербург 
 Синявинская — улица в Санкт-Петербурге.

Ленинградская область 
 «Синявинская» — сокращённое название птицефабрики в Синявино, Ленинградской области.